Rivière du Sault peut se référer à:

Hydronymes

Rivière du Petit Sault, cours de L'Isle-Verte, dans la MRC de Rivière-au-Tonnerre (territoire non organisé), MRC de Minganie, région administrative de la Côte-Nord, au Québec.
 Rivière du Sault (Charlevoix)
Rivière du Sault (rivière Péribonka), un affluent de la rivière Péribonka, dans Passes-Dangereuses (territoire non organisé), dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec;
Rivière du Sault à la Puce, un cours d'eau de la rive nord du fleuve Saint-Laurent, dans Château-Richer, dans la MRC de La Côte-de-Beaupré, dans la Capitale-Nationale, au Québec.
Rivière du Sault au Mouton, un cours d'eau de la rive nord du fleuve Saint-Laurent, dans Lac-au-Brochet et Longue-Rive, dans la MRC de La Haute-Côte-Nord, sur la Côte-Nord, au Québec.
Rivière du Sault aux Cochons, un cours d'eau de la rive nord du fleuve Saint-Laurent, dans la MRC de La Haute-Côte-Nord, sur la Côte-Nord, au Québec.
Rivière du Sault Plat, cours d'eau de L'Isle-Verte, dans la MRC de Rivière-au-Tonnerre, Minganie, Côte-Nord, au Québec.
Chute de la Rivière du Sault au Mouton, une chute de la rive nord du fleuve Saint-Laurent, dans Longue-Rive, dans la MRC de La Haute-Côte-Nord, sur la Côte-Nord, au Québec.